Funeraire kunst heeft betrekking op alle uitingen van kunst en symboliek die aangebracht zijn op grafmonumenten en begraafplaatsen. Dit kunnen beeldhouwwerken of objecten zijn, maar over het algemeen worden hiermee symbolen bedoeld.

Voorbeelden van funeraire kunst:

Zie ook
Lijst van grafsymbolen

Beeldende kunst
Dood